Первый Чемпионат мира по регби проходил в Новой Зеландии и Австралии с 22 мая по 20 июня 1987 года. Первым чемпионом в истории турнира стала сборная Новой Зеландии.

Участники 

Отборочного турнира не проводилось. 7 мест из 16 получили члены Международного совета регби (IRB) — Новая Зеландия, Австралия, Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс и Франция. Остальные путёвки получили по приглашениям IRB Аргентина, Фиджи, Италия, Канада, Румыния, Тонга, Япония, Зимбабве и США. Одна из сильнейших регбийных сборных планеты — команда ЮАР не приняла участие в турнире из-за санкций мирового сообщества, связанных с режимом апартеида. Вместе с тем по причине того, что Зимбабве проводила против ЮАР регулярные матчи, на чемпионат отказался отправлять свою сборную СССР.

История 

В XX веке несколько раз выдвигались предложения по организации мирового регбийного турнира среди сборных по аналогии с футбольными мировыми чемпионатами, однако эта идея была реализована только в 80-х годах. В 1983 году Австралия предложила свою кандидатуру на роль страны-организатора, позднее заявку подала Новая Зеландия. После тщательного изучения предложений IRB предложил двум странам объединить усилия в подготовке турнира. Предложение было принято.

Регламент турнира 

16 приглашённых для участия в турнире команд были поделены на 4 группы, по 4 команды в каждой. За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — одно и ноль очков — за поражение. Две лучшие команды из группы выходили в четвертьфинал, далее соревнования шли по системе с выбыванием.

Города и стадионы 
Из 32 матчей турнира 21 был проведён в Новой Зеландии, 11 в Австралии. Матчи чемпионата проходили в новозеландских городах Окленд, Веллингтон, Нейпир, Палмерстон-Норт, Данидин, Инверкаргилл, Гамильтон, Крайстчерч, Роторуа; а также в австралийских городах Сидней и Брисбен.

Матч открытия Новая Зеландия — Италия прошёл 22 мая на стадионе Eden Park в Окленде.
Четвертьфиналы состоялись в Окленде, Крайстчерче, Брисбене и Сиднее; полуфиналы — в Брисбене и Сиднее. Матч за 3 место прошёл 18 июня в Роторуа на стадионе Rotorua International Stadium, финал — 20 июня в Окленде на стадионе Eden Park в присутствии 46 000 зрителей.

Результаты

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Рекорды 

Максимальное число очков в одном матче — 74 — набрала Новая Зеландия в матче против Фиджи. Максимальное число попыток в одном матче — 13 — приземлила сборная Франции в матче против Зимбабве. Наибольшее число очков за весь турнир принёс своей команде новозеландец Грант Фокс — 126. Наибольшее число попыток за турнир также на счету новозеландца Крейга Грина — 6.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионатов мира по регби

Чемпионаты мира по регби
1987 год в регби
Спорт в Австралии в 1987 году
1987 год в Новой Зеландии
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Май 1987 года
Июнь 1987 года
Международные соревнования по регби в Австралии
Регби в Новой Зеландии
Чемпионаты мира в Австралии
Регби